Das New Haven Open at Yale 2012 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2012. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 19. bis 25. August 2012 in New Haven statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die Rekordsiegerin Caroline Wozniacki (2008–2011), die im Finale des letzten Jahres die Tschechin Petra Cetkovská besiegte, und im Doppel Chia-jung Chuang und Wolha Hawarzowa, die diesmal nicht antraten.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)